Васи́лий Мельничу́к:
 Мельничук, Василий Алексеевич (1952—2014) — генеральный директор Укрзализныци в период с 29 декабря 2007 по 17 декабря 2008 г.
 Мельничук, Василий Григорьевич (род. 1957) — украинский футбольный арбитр.